Högås kan syfta på:

Högås socken – en socken i Bohuslän ingick i Lane härad
Högås landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
Högås församling – en tidigare församling i Göteborgs stift
Högås, Uddevalla kommun - kyrkbyn i ovanstående socken 
 Högås kyrka – en kyrkobyggnad
Gundal och Högås – en tätort i Kungsbacka kommun i Hallands län
Högås och Sjötorp – en tätort i Kungsbacka kommun i Hallands län

Se även
Högåsen
Högsåsen